Симеон Симов може да се отнася за:

 Симеон Симов (1895 – 1966) – български офицер, генерал-майор;
 Симеон Симов (лекар) (р. 1931) – български лекар и колекционер.